Калабасиљас има више значења:

 Калабасиљас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Калабасиљас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Калабасиљас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Калабасиљас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Калабасиљас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Калабасиљас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Калабасиљас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Калабасиљас (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Калабасиљас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Калабасиљас (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Калабасиљас, Лас Ескобиљас (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Калабасиљас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику